«Мерлин» — фантастический сериал, вышедший на экраны в 2008 году, разработан по мотивам легенд артуриановского цикла о мифическом волшебнике Мерлине и его отношениях с принцем Артуром. В России сериал транслировался каналом ТВ3, теперь сериал идет на канале Дисней.

Проект создан каналом BBC и вышел на экраны 20 сентября 2008. 19 сентября 2009 был дан старт второму сезону телесериала. Премьеры третьего, чётвёртого и пятого сезонов состоялись соответственно 11 сентября 2010 года, 1 октября 2011 года и 6 октября 2012 года..
26 ноября 2012 года было объявлено, что пятый сезон станет последним для сериала, на Рождество было показано две заключительные серии.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2" rowspan="2"| ЗрителиВеликобритании
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
|scope="row" style="background:#8D4107; color:#100; text-align:center;"| 
|1
|13
|20 сентября 2008
|13 декабря 2008
|6.32
|-
|scope="row" style="background:#1F2B68; color:#100; text-align:center;"| 
|2
|13
|19 сентября 2009
|19 декабря 2009
|5.99
|-
|scope="row" style="background:#331438; color:#100; text-align:center;"| 
|3
|13
|11 сентября 2010
|4 декабря 2010
|6.78
|-
|scope="row" style="background:#AEAEB3; color:#100; text-align:center;"| 
|4
|13
|1 октября 2011
|24 декабря 2011
|7.17
|-
|scope="row" style="background:#6C1A11; color:#100; text-align:center;"| 
|5
|13
|6 октября 2012
|24 декабря 2012
|7.13
|}

Список серий

Сезон 1: 2008

Сезон 2: 2009

Сезон 3: 2010

Сезон 4: 2011 
Первоначально, создатели сериала объявляли о сезоне из десяти серий, анонсы которого шли наравне с новыми сериями «Доктора Кто». Но, впоследствии, из-за большой популярности телешоу, было решено увеличить количество серий до 13, о чём зрителям сообщил Джонни Каппс в интервью от 18 марта 2011.

Исполнитель главной роли, ирландский актёр Колин Морган, заявил, что каждый эпизод отныне будет частью единого сюжета:

Сезон 5: 2012 
События пятого сезона разворачиваются спустя несколько лет после описанных в четвёртом сезоне, в телесериал возвращается повзрослевший Мордред, его роль исполняет Александр Влахос.

Специальные выпуски

Children in Need 
В 2008 году ВВС запустил специальный проект для детей, основанный на сериале «Мерлин», на Children in Need:

Документальный фильм

Тайны и волшебство 
В дополнение к эпизодам второго сезона канал BBC создал документальный цикл «Тайны и волшебство» (). Каждая серия включает интервью с актёрами и со съемочной группой, а также кадры со съемочной площадки. Аналогичный проект уже имел место при выпуске телешоу «Доктор Кто» и выходил под названием «Доктор Кто: Конфиденциально».

Примечания

Ссылки 
 «Мерлин» на канале BBC

Мерлин